

Sport
 Grand Prix automobile de Chine, une épreuve de Formule 1
 Grand Prix moto de Chine, une épreuve de vitesse moto